Вейккаусліга 2017 — 87-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фінляндії. Титул чемпіона здобув ГІК.

Клуби

Турнірна таблиця 

  

 
 

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Тури (1-22)

Тури (23-33)

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|1/4 листопада 2017

|}

Статистика

Хет-трики

Бомбардири

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Вейккаусліга на soccerway 

2017
Фінляндія
2017 у Фінляндії